Die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 18. bis 24. April 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Sorana Cîrstea im Einzel sowie die Paarung Weronika Kudermetowa/Elise Mertens im Doppel. Im Einzel gewann die Qualifikantin Anastassija Potapowa, im Doppel die Paarung Marie Bouzková/Sara Sorribes Tormo.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2022 fand vom 17. bis 18. April 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Istanbul